Skyfall je filmová bondovka z roku 2012, v níž roli Jamese Bonda hraje Daniel Craig. Další významy jsou uvedeny níže:

filmová hudba
Skyfall (píseň) – titulní skladba v podání Adele ke stejnojmennému filmu 
Skyfall (soundtrack) – soundtrack Thomase Newmana ke stejnojmennému filmu 

literatura
Skyfall – román Harryho Harrisona z roku 1976 
Skyfall – román Thomase Blocka z roku 1987 
Skyfall (román) – román Catherine Asarové z roku 2004 v rámci série Rubínové dynastie 
Skyfall – román Anthony Eatona z roku 2007 v rámci trilogie Darklands

vojenství
 SSC-X-9 Skyfall – kódové označení NATO pro ruskou střelu 9M730 Burevestnik